«Distrito de San Nicolás» puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Perú 
 Distrito de San Nicolás, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, departamento de Amazonas.
 Distrito de San Nicolás, en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento de Ancash.

en Bélgica 
 Distrito de San Nicolás, en la provincia de Flandes Oriental, región Flamenca.